Chain gang – tipo di lavoro forzato
 Chain Gang – film del 1950 diretto da Lew Landers
 Chain Gang – film del 1984 diretto da Worth Keeter
 Chain Gang – gruppo musicale statunitense
 Chain Gang – brano musicale di Sam Cooke del 1960